Dulce Nombre puede referirse a:

Religión

Fiestas cristianas 
 Dulce Nombre de la Virgen María.

Edificios religiosos 
 Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, en Villanueva de Córdoba.
 Ermita de Nuestra Señora del Dulce Nombre de la Antigua (Robledo de Chavela).
 Catedral Basílica del Dulce Nombre de María, en la isla de Guam.

Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
 Hermandad de El Dulce Nombre (Sevilla).
 Hermandad del Dulce Nombre (Málaga).
 Hermandad del Dulce Nombre de María (Alcalá de Guadaíra).
 Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno (León).
 Hermandad Sacramental de la Santa Cena y María Santísima del Dulce Nombre (Ciudad Real).
 Archicofradía del Dulce Nombre y de la Esperanza (Málaga).

Toponimia

Costa Rica 
 Dulce Nombre de La Unión, distrito del cantón de La Unión de la provincia de Cartago de Costa Rica.

El Salvador 
 Dulce Nombre de María, municipio en el departamento de Chalatenango.

Honduras 
 Dulce Nombre, municipio en el departamento de Copán.
 Dulce Nombre de Culmí, municipio en el departamento de Olancho.